Torquay, ville britannique, dans le comté de Devon, sur la côte sud de l’Angleterre ;
Torquay, ville australienne, dans l’État de Victoria.